City Beneath the Sea steht für:

 City Beneath the Sea, Originaltitel von Die Stadt unter dem Meer, US-amerikanischer Film von Budd Boetticher (1953)
 City Beneath the Sea (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1962) 
 City Beneath the Sea, Originaltitel von Um 9 Uhr geht die Erde unter, US-amerikanischer Film von Irwin Allen (1971)